Иванов, Михаил Ефимович:
 Иванов, Михаил Ефимович (род. 1924) — советский художник-постановщик.
 Иванов, Михаил Ефимович — поручик; Георгиевский кавалер: 29 сентября 1915.